Le divorce est la rupture officielle du mariage liant précédemment deux personnes.

Voir plus particulièrement : divorce en France.

Il peut également faire référence à :

Cinéma 
 Divorce à l'italienne est un film italien de Pietro Germi sorti en 1961 ;
 Il divorzio est un film italien de Romolo Guerrieri sorti en 1970 ;
 Le Divorce est un film franco-américain de James Ivory sorti en 2003 ;
 Divorces est un film français de Valérie Guignabodet sorti le .

Télévision 
 Divorce () est un téléfilm anglo-américain de Waris Hussein, diffusé en 1973 ;
 Divorce, série télévisée judiciaire française produite en 2000.
 Divorce  est une série télévisée américaine créée par Sharon Horgan, diffusée depuis le .
 , série télévisée dramatique (Pays-Bas, 2012-2016).

Musique 
 Le Divorce est une chanson anonyme écrite en 1792 au cours de la Révolution française.
 Les Divorcés, une chanson de Michel Delpech de 1973.
 D-I-V-O-R-C-E, un album de Tammy Wynette sorti en 1968.
 The Divorce, un groupe de rock indépendant originaire de la ville de Seattle, aux États-Unis.

Littérature 
 Divorce, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1888.
 Un divorce, œuvre de Paul Bourget.

Voir aussi
 Divorcé,  pâtisserie constituée de deux boules en pâte à choux farcies au chocolat et au café
Homonymie de titre